Koziebrodzki ist der Familienname folgender Personen:

 Szczęsny  Koziebrodzki (1826–1900), galizischer Landtagsabgeordneter
 Władysław Koziebrodzki (1839–1893), galizischer Landtagsabgeordneter